Spojení písmene G a číslice 7 může mít různé významy:
 G7 – sdružení států
 G7 (torpédo) – německé torpédo z druhé světové války
 Třída G 7 – třída torpédoborců německé Kaiserliche Marine z období první světové války.
 SMS G 7 – německý torpédoborec třídy G 7